The Price of Existence è il secondo album degli All Shall Perish, pubblicato dall'etichetta discografica Nuclear Blast l'8 agosto 2006.

Tracce

Collegamenti esterni